Boskoffie (koffiesoort)
Boskoffie (soort); Faramea guianensis een struik uit Suriname en Frans-Guyana.